Marc Fosli Flaccinàtor, tribú amb potestat consular el 433 aC
 Marc Fosli Flaccinàtor, magister equitum dues vegades vers 320/312 aC i cònsol el 318 aC